Бровкино — название населённых пунктов в России:
 Бровкино — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Бровкино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Бровкино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Бровкино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.